Vaca Díez ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Vaca Díez (1849–1897), bolivianischer Arzt 
 Getulio Vaca Diez (* 1984), bolivianischer Fußballspieler 
 Hormando Vaca Díez (1949–2010), bolivianischer Politiker
 Ingrid Vaca Díez, bolivianische Umweltaktivistin

Vaca Díez ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Provinz Vaca Díez, Provinz in Bolivien